Bukva, (Fagus sylvatica) je bjelogorično drvo iz porodice Fagaceae, najrasprostranjenija šumska vrsta drveća u Hrvatskoj.
 Bukva (riba), (Boops boops), vrsta ribe

Naselja u BiH:
 Bukva (Kreševo, BiH), naselje u općini Kreševo
 Bukva (Tešanj, BiH), naselje u općini Tešanj
 Bukve (Vitez, BiH), naselje u općini Vitez